HMS Yarmouth può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Yarmouth (1911) – incrociatore leggero della Classe Town
HMS Yarmouth (F101) – fregata della Classe Type 12